Joner kan avse:

 Joner – en grekisk folkstam
 Joner (diktsamling) – en diktsamling av Katarina Frostenson

Personer
 Johannes Joner (* 1958), en norsk skådespelare
 Kristoffer Joner (* 1972), en norsk skådespelare

Se även
 Jon
 Jonien